Le quartier Beauregard est un quartier résidentiel de la ville de Fribourg, dans le canton de Fribourg, en Suisse. Il est situé à l'est de la ville.

Histoire

Architecture et urbanisme

Notes et références 

Quartier de Fribourg